A. O. L. Atkin, mathématicien britannique
 Harvey Atkin, acteur canadien
 Isabel Atkin, skieuse acrobatique britannique
 James Atkin, juge britannique
 Jerry Atkin, président de Skywest
 Pete Atkin, chanteur britannique
 Ralph Atkin, fondateur de SkyWest
 Victoria Atkin, actrice britannique

Voir aussi 

Patronyme anglais